Medal ”Sint Sua Praemia Laudi” – medal nadawany przez Wojewodę Pomorskiego osobom lub instytucjom  za wybitne zasługi dla województwa pomorskiego.

Polskie nagrody